Dąbrowska (prononcé [dɔmˈbrɔfska]) est un nom polonais porté notamment par 

 Maria Dąbrowska (1889 - 1965), femme de lettres polonaise.
  (1906 - 1944), sculptrice polonaise morte pendant l'Insurrection de Varsovie.
  (1979 - ), poétesse polonaise
 Krystyna Dąbrowska (1973 - ), joueuse d'échecs polonaise
 Elżbieta Jakubiak née Dąbrowska (1966 - ), femme politique polonaise.
 Iwona Dąbrowska-Kowalewska, (1966 - ), athlète polonaise.
Ewa Dabrowska née Ewa Iwona Pawlowska (1967-), artiste sculptrice, peintre, dessinatrice.
 Renata Dąbrowska (1989 - ), coureuse cycliste.
 Ania Dąbrowska (1981 - ), chanteuse polonaise.
 Ewa Sonnet née Beata Kornelia Dąbrowska (1985 - ), chanteuse polonaise.

La forme masculine est Dąbrowski.

Homonymie de patronyme